Kvänum kan syfta på:

 Kvänums socken – socken i Västergötland
 Kvänums landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs länI 1863–1973
 Kvänums municipalsamhälle – ett municipalsamhälle i Kvänums landskommun 1913–1962
 Kvänums  församling – en tidigare församling i Skara stift –2018
 Kvänums kyrka – en kyrkobyggnad
 Kvänum – en tätort i Vara kommun
 Kvänums distrikt – ett distrikt i Vara kommun och Västra Götalands län 2016–